Шуберт (, , ) — фамилия и топоним.

Фамилия

А 
 Шуберт, Анатолий Иосифович (род. 1940) — советский ватерполист, призёр чемпионата Европы (1962).
 Шуберт, Андре (род. 1971) — немецкий футболист и тренер.
 Шуберт, Анна Михайловна (1881—1963) — советская учёная-психолог.

Б 
 Шуберт, Беньямин (род. 1996) — датский футболист.
 Шуберт, Бернис Гидуз (1913—2000) — американский ботаник.

В 
 Шуберт, Вацлав (1825—1885) — чешский протестантский религиозный деятель.

Г 
 Шуберт, Ганс (1897—1976) — министр почты и связи ФРГ в 1949—1953 годах.
 Шуберт, Гейнц (1914—1987) — немецкий офицер СС, адъютант командира айнзацгруппы D, осуждённый военный преступник.
 Шуберт, Георгина (1840—1878) — немецкая оперная певица.
 Шуберт, Герман (1848—1911) — немецкий математик.
 Шуберт, Готтхард (1913—1985) — гауптштурмфюрер СС и военный преступник.
 Шуберт, Готтхильф Генрих (1780—1860) — немецкий писатель и философ.
 Шуберт, Грант (род. 1980) — австралийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 2004 года.

Д 
 Шуберт, Дитер (род. 1943) — гребец (академическая гребля), двукратный олимпийский чемпион 1968 и 1972 годов.

З 
 Шуберт, Забине (род. 1958) — немецкая гребчиха, рулевая.

И

Й 
 Шуберт, Йозеф (1754—1837) — немецкий композитор и музыкант.

К 
 Шуберт, Карин (род. 1944) — немецкая киноактриса.
 Шуберт, Карл Богданович (1811—1863) — российский виолончелист, композитор и дирижёр немецкого происхождения.
 Шуберт, Катина (род. 1961) — немецкий политический деятель.
 Шуберт, Кнут (род. 1958) — восточногерманский фигурист, выступавший в парном катании.
 Шуберт, Кристоф (род. 1982) — немецкий хоккеист.

Л

М 
 Шуберт, Маркус (род. 1988) — немецкий футболист.
 Шуберт, Машинка (1815—1882) — немецкая оперная певица.
 Шуберт, Михаил (1787—1860) — польский ботаник.

П 
 Шуберт, Павел (Пауль, Паулс; 1884—1945) — латвийский пианист.
 Шуберт, Петер (1938—2003) — немецкий дипломат.

Р 
 Шуберт, Рихард фон (1850—1933) — немецкий военачальник.

Ф 
 Шуберт, Фердинанд (1794—1859) — австрийский органист и композитор, брат Франца Шуберта.
 
 Шуберт, Франк (1957—1980) — западногерманский неонацистский боевик.
 Шуберт, Франсуа (1808—1878) — немецкий скрипач и композитор.

Х 
 Шуберт, Хайнц (1925—1999) — немецкий актёр, театральный педагог, фотограф.

Э 
 Шуберт, Эдуард Евгеньевич (1938—2018) — советский и российский врач, заслуженный врач Российской Федерации.

Ю

Составные фамилии 
 Шуберт-Зольдерн, Рихард (1852—1924) — австрийский философ.
 Шуберт-Яновская, Александра Ивановна (урождённая Куликова; 1827—1909) — русская актриса.

Топоним 
Названы в честь учёного Ф. Ф. Шуберта:
 Залив Шуберта — в Северном Ледовитом океане, на восточной стороне южного острова Новой Земли, третий залив к югу от пролива Маточкин Шар.
 Шуберт — кратер на Луне, метеоритного происхождения.

Названы в честь композитора Франца Шуберта:
 Шуберт — кратер на Меркурии.
 3917 Франц Шуберт — астероид в Солнечной системе.

См. также 
 Шуберты — о дворянских родах

Примечания